Папаниварака хома мантра ( Деванагари: पाप निवारक होम मन्त्र, Мантра защиты от грехов, Mantra for expiation of sins) — одна из распространённых ведических мантр в индуизме, изначально это 59 текст из 10 раздела  Тайттирия-араньяка (taittirīya āraṇyaka) (Tā.10.59), из раздела также известного как Маханараяна-упанишада.

Описание 
Мантра обращена к Агни.
Текст (деванагари):

 दे॒वकृ॑त॒स्यैन॑सोऽव॒यज॑नमसि॒ स्वाहा॑।
 म॒नु॒ष्य॑कृत॒स्यैन॑सोऽव॒यज॑नमसि॒ स्वाहा॑।
 पि॒तृकृ॑त॒स्यैन॑सोऽव॒यज॑नमसि॒ स्वाहा॑।
 आ॒त्मकृ॑त॒स्यैन॑सोऽव॒यज॑नमसि॒ स्वाहा॑।
 अ॒न्यकृ॑त॒स्यैन॑सोऽव॒यज॑नमसि॒ स्वाहा॑।
 अ॒स्मत्कृ॑त॒स्यैन॑सोऽव॒यज॑नमसि॒ स्वाहा॑।
 यद्दि॒वा॑ च॒ नक्तं॒ चैन॑श्चकृ॒म तस्या॑व॒यज॑नमसि॒ स्वाहा॑।
 यथ्स्व॒पन्त॑श्च॒ जाग्र॑त॒श्चैन॑श्चकृ॒म तस्या॑व॒यज॑नमसि॒ स्वाहा॑।
 यथ्सु॒षुप्त॑श्च॒ जाग्र॑त॒श्चैन॑श्चकृ॒म तस्या॑व॒यज॑नमसि॒ स्वाहा॑।
 यद्वि॒द्वाँ स॒श्चावि॑द्वाँस॒श्चैन॑श्चकृ॒म तस्या॑व॒यज॑नमसि॒ स्वाहा॑।
 एनस एनसोऽव॒यज॑नमसि॒ स्वा॒हा॥ ७७॥५९॥

Транслитерация:
 devakṛtasyainaso 'vayajanamasi swāhā
 manuṣyakṛtasyainaso 'vayajanamasi swāhā
 pitṛkṛtasyainaso 'vayajanamasi swāhā
 ātmakṛtasyainaso 'vayajanamasi swāhā
 anyakṛtasyainaso 'vayajanamasi swāhā
 asmatkṛtasyainaso 'vayajanamasi swāhā
 yaddiva ca naktaṃ cainaścakṛma tasyāvayajanamasi swāhā
 yathsvapantaśca jāgrataścainaścakṛma tasyāvayajanamasi swāhā
 yathsuṣuptaśca jāgratacainaścakṛma tasyāvayajanamasi swāhā
 yadvidvān saścāvidvāncainaścakṛma tasyāvayajanamasi swāhā
 enasa enaso 'vayajanamasi swāhā

Переводы и толкования 

Свами Вималананда (Swāmī Vimalānanda), в книге "Mahanarayanopanishad (with accent text). Introduction, Translation, Interpretation in Sanskrit, and Critican and Explanatory notes" приводит следующий перевод:

О, Агни! Ты устраняешь последствия наших недостойных поступков по отношению к Богам (swāhā);  Ты устраняешь последствия наших недостойных поступков по отношению к людям (swāhā);  Ты устраняешь последствия наших недостойных поступков по отношению к почившим Предкам (swāhā);  Ты устраняешь последствия наших недостойных поступков по отношению к нам самим (swāhā);  Ты устраняешь последствия наших недостойных поступков других по отношению к нам (swāhā);  Ты устраняешь последствия недостойных поступков наших родичей (swāhā);  Ты устраняешь последствия наших недостойных поступков наяву и во сне (swāhā);  Ты устраняешь последствия наших недостойных поступков в сознании и неосознанно (swāhā);  Ты устраняешь последствия наших недостойных поступков грешников.
).

Свами Вималананда толковал этот текст так:

 Swami Vimalananda. Mahanarayanopanishad, Sexion Fifty Nine, p. 261.

Литература 
 Swami Vimalananda. Mahanarayanopanishad (Sri Ramakrishna Math)

См. также 
 Ведизм
 Яджурведа
 Тайттирия-араньяка
 Маханараяна-упанишада
 Мантра
 Яджур-веда
 Агни
 Хома (ритуал)
 Яджна
 Свами Вималананда

Ссылки 
  Sanskritweb.net (англ)
  Sanskrit Documents.org (англ)
  Estudantavedanta.net (порт)

Примечания 

Яджур-веда
Индуистские мантры